W Polsce
 Lubno – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn 
 Lubno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Lubno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Lubno – gromada

 Inne
 Lubno – część miasta Frydlant nad Ostrawicą w Czechach

 Zobacz też
 Lubnowo, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie